Saattukujuukasik bezeichnet:
 Saattukujuukasik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattukujuukasik (Insel, Qeqertarmiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saattukujuukasik (Insel, Takisoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland